Jeremiah Johnson – film w reżyserii Sydneya Pollacka
 Jeremiah Johnson – nazwisko amerykańskiego artysty Nullsleep

ru:Иеремия Джонсон (фильм)